Lagunensi – abitanti di Guia Lopes da Laguna
Lagunensi – abitanti di Laguna (Brasile)
Lagunensi – abitanti di Laguna Carapã
Lagunensi – abitanti di Laguna de Duero